Прага-захід (, Okres Praha-západ) — один з 12 районів Середньочеського краю Чеської Республіки.Адміністративний центр — місто Прага (до складу району не входить). Площа району — 580.63 км², населення становить 114 912 осіб. У районі є 79 муніципалітетів, 9 з яких — міста.

Географія 
Район розташовано у центральній частині краю. Він межує на заході і півдні з Прагою, на північному заході і південному заході — з районом Прага-схід. Також межує з районами Бенешов і Пршибрам на півдні, Бероун і Кладно на заході і Мельник — на півночі.

Міста і населення 
Дані на 2009 рік:

Середня густота — 198 чол./км²; 31,63 % населення живе в містах.

Міста 
Дані на 2009 рік:

Населені пункти 

Середньочеський край
Округи Чехії